Долгая ночь — многозначный термин.

 «Долгая ночь» () — фильм нуар режиссёра Джозефа Лоузи, который вышел на экраны в 1951 году.
 «Долгая ночь» () — польский военный фильм режиссёра Януша Насфетера 1967 года.
 «Долгая ночь» () — иранский фильм, снятый в 1978 году.
 «Долгая ночь» () — эпизод научно-фантастического телевизионного телесериала «Вавилон-5».
 «Долгая Ночь» () — третий эпизод восьмого сезона фэнтезийного сериала канала HBO «Игра престолов», и 70-й во всём сериале.
 «Долгая ночь» () — фэнтезийный сериал, приквел «Игры престолов», съёмки которого начались в 2019 году.

См. также 
 Полярная ночь